Клодава (польск. Kłodawa) — топоним.

 Клодава — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кольский повят. 
 Клодава (гмина, Гожувский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гожувский повят, Любушское воеводство. 
 Клодава (гмина, Кольский повят) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольский повят, Великопольское воеводство.